A categoria peso pena do boxe nos Jogos Pan-Americanos de 2007 para boxeadores com até 57 quilos foi disputada por 13 atletas no Pavilhão 2 do Complexo Esportivo Riocentro.

Medalhistas

Resultados

Referências 
 

Pena